Игорь Владимирович Ильи́нский () — советский актёр, режиссёр театра и кино, мастер художественного слова (чтец). Герой Социалистического Труда (1974), народный артист СССР (1949), лауреат Ленинской премии (1980) и трёх Сталинских премий I степени (1941, 1942, 1951). Кавалер трёх орденов Ленина (1967, 1971, 1974).

Биография 
Родился  года в деревне Пирогово, в посёлке при фабрике Чернышёвых (по паспорту — в Москве) в семье Владимира Капитоновича и Евгении Петровны Ильинских. Отец был земским и фабричным зубным врачом, после переезда в Москву занялся частной практикой. Кроме того, он увлекался живописью и игрой в любительском театре, в основном в комических амплуа; был дружен с крупными московскими актёрами. Мать служила курьершей при театральной конторе на Большой Дмитровке.

В детстве Игорь Ильинский занимался сокольской гимнастикой в Русском гимнастическом обществе «Сокол», а в юности играл в футбол и хоккей с мячом в РГО «Сокол» и в ИМРЯК (Императорский московский речной яхт-клуб).

В 1917 году в связи с отменой советской властью восьмигодичного обучения завершил своё среднее образование в частной гимназии Флёровых и в том же году поступил в студию сценического искусства Ф. Ф. Комиссаржевского. Впервые выступил на профессиональной сцене 21 февраля 1918 года в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской (роль старика в комедии Аристофана «Лисистрата»). В студии играл шутов, слуг, вестников и другие незначительные роли.

Совмещая работу в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской, играл в ряде других театрах, студий, оперетте, цирке, на эстраде: Театр Совета рабочих депутатов, Театр ХПСРО (с 1918), Театр-кабаре «Летучая мышь», Никитский театр, Первый государственный театр для детей, Театр революционной сатиры (Теревсат), Театр «Аквариум», 1-я студия МХАТ (1922—1924), Ленинградский государственный театр драмы (ныне Александринский театр) (1924—1925); принимал участие в спектаклях губернского театра Пролеткульта.

Пробуя свои силы в различных жанрах, наибольших успехов добивался в комедийных ролях: Селим («Похищение из сераля» В. А. Моцарта), Антонио («Женитьба Фигаро» П. Бомарше) и других. Уже в этот период обнаруживается огромное сценическое обаяние актёра, его большая эмоциональная заразительность, склонность к яркой комедийной форме и мастерство перевоплощения.

В 1920 году поступил в руководимый Вс. Мейерхольдом Театр РСФСР 1-й, который после многочисленных преобразований в 1923 году стал называться Театр имени Мейерхольда, где служил до 1935 года.

В 1935—1936 годах работал актёром и режиссёром киностудии «Украинфильм», в 1936—1937 — актёром киностудии «Мосфильм».

В 1938 году Ильинский снялся в комедии «Волга-Волга». Фильм стал одной из любимых картин Сталина, и когда тому впервые представили Ильинского, игра которого в роли Бывалова генсеку очень нравилась, Сталин пошутил: «Здравствуйте, гражданин Бывалов. Вы бюрократ, и я бюрократ, мы поймём друг друга. Пойдёмте побеседуем».

Был сорежиссёром некоторых кинофильмов, в которых снимался сам.

Склонность к лирике, драматизму, передаче глубоких человеческих чувств нашла своё отражение и в его концертной деятельности (как мастер художественного слова Ильинский выступал с начала 1920-х годов). Особенно ярко эти качества проявились в исполнении рассказа Карла Ивановича из «Отрочества» Л. Толстого и «Старосветских помещиков» Н. Гоголя. В эстрадном репертуаре большое место занимают произведения А. Пушкина, И. Крылова, М. Щедрина, А. Чехова, М. Зощенко. Использовал в концертных выступлениях свою богатую мимику, выразительный жест, движение.

Выступал на радио (Победоносиков — «Баня» В. В. Маяковского, 1951, и др.).

С 1938 года служил актёром Малого театра. С 1958 года занимался режиссурой в театре.

В 1960—1962 годах преподавал в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре, в 1977—1984 — в ГИТИСе им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства — ГИТИС) (с 1962 — профессор по кафедре мастерства актёра).

Друзьями актёра были артист А. Кторов и художник из Кукрыниксов Н. Соколов.

Член КПСС с 1960 года.
В марте 1966 года подписал письмо тринадцати деятелей советской науки, литературы и искусства в президиум ЦК КПСС против реабилитации И. В. Сталина.

Скончался 13 января 1987 года на 86-м году жизни в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище (10 участок).

Семья 
Первым браком был женат на актрисе Татьяне Ивановне Ильинской, которая умерла от тифа во время войны. Игорь Ильинский тяжело переживал её смерть, по словам сына, едва не покончил с собой.

Второй супругой была актриса Малого театра Татьяна Александровна Еремеева (настоящая фамилия — Битрих; 1913—2012), народная артистка РСФСР (1972). В 1952 году у них родился сын Владимир Ильинский, в настоящее время журналист.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (1974)
 Заслуженный артист РСФСР (1942)
 Народный артист РСФСР (1945)
 Народный артист СССР (1949)
 Сталинская премия первой степени (1941) — за исполнение роли Бывалова в фильме «Волга, Волга» (1938)
 Сталинская премия первой степени (1942) — за исполнение роли Чеснока в спектакле «В степях Украины» А. Е. Корнейчука
 Сталинская премия первой степени (1951) — за исполнение роли матроса Шибаева в спектакле «Незабываемый 1919-й» В. В. Вишневского
 Ленинская премия (1980) — за работы последних лет в театре и на телевидении
 Три ордена Ленина (1967, 1971, 1974)
 Три ордена Трудового Красного Знамени (1939, 1949, 1961)
 Орден Дружбы народов (1981)
 Орден Октябрьской Революции (1986)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «В память 800-летия Москвы»
 ВКФ (1958, Премия актёру, фильм «Карнавальная ночь»)
 ВТФ (1972, Первая премия исполнителю главной роли, фильм «Эти разные, разные, разные лица»)

Творчество

Актёр театра 
Театр Совета рабочих депутатов
  — «Виндзорские проказницы», опера О. Николаи; постановка Ф. Ф. Комиссаржевского — шут
  — «Фиделио», опера Л. ван Бетховена; постановка Ф. Ф. Комиссаржевского — в массовке

Театр ХПСРО
  — «Похищение из гарема» В. А. Моцарта; постановка Ф. Ф. Комиссаржевского — Селим
  — «Любовь в полях», опера К. В. Глюка — сатир
  — «Женитьба Фигаро» П. Бомарше; постановка Ф. Ф. Комиссаржевского — Антонио
  — «Брак по принуждению» Мольера — доктор Панкрас
  — «Буря» У. Шекспира; постановка Ф. Ф. Комиссаржевского — Ариэль

Театр-кабаре «Летучая мышь»
  — «Шинель» по повести Н. В. Гоголя — портной Петрович
  — «Табакерки знатных вельмож» — Вольтер
  — «Лекции о хорошем тоне» — молодой человек
  — «Танцулька маэстро Попричини» — маэстро Попричини
  — миниатюра — Наполеон

Никитский театр
  — «Наконец одни», оперетта Ф. Легара — кельнер
  — «Корневильские колокола» оперетта Р. Планкета — старшина

Театр имени Мейерхольда
  — «Зори» Э. Верхарна; постановка Вс. Э.Мейерхольда — фермер Гислен
  — «Мистерия-Буфф» В. В. Маяковского; постановка Вс. Э. Мейерхольда — немец, меньшевик
  — «Великодушный рогоносец» Ф. Кромелинка; постановка Вс. Э. Мейерхольда — ревнивец Брюно (Государственные Высшие театральные мастерские)
  — «Смерть Тарелкина» А. В. Сухово-Кобылина; режиссёр Вс. Э. Мейерхольд — Расплюев
  — «Лес» А. Н. Островского; постановка Вс. Э. Мейерхольда — Аркашка Счастливцев
  — «Д. Е.» — инсценировка М. Г. Подгаецкого по произведениям И. Г. Эренбурга и Б. Келлермана; постановка Вс. Э. Мейерхольда — 5 ролей: американец-капиталист Твайфт, польский министр пан Тшетешевский, старик профессор-египтолог, мальчишка-газетчик, швейцар-лифтёр
  — «Горе уму» по комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»; постановка Вс. Э. Мейерхольда, художник Н. П. Ульянов; композитор Б. В. Асафьев — Фамусов
  — «Клоп» В. В. Маяковского; постановка Вс. Э. Мейерхольда — Присыпкин
  — «Последний решительный» Вс. В. Вишневского — матрос Самушкин
  — «Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина; режиссёр Вс. Э. Мейерхольд, художник В. А. Шестаков — Расплюев
  — «33 обморока» А. П. Чехова — Ломов

Московский драматический театр
  — «Полубарские затеи» А. А. Шаховского; постановка В. Г. Сахновского — Транжирин
  — «Гроза» А. Н. Островского; постановка В. Г. Сахновского — Тихон

Театр «Аквариум»
 , лето — «Три вора» У. Нотари; постановка А. Я. Закушняка — Тапиока

1-я студия МХАТ
  — «Ирландский герой» Дж. М. Синга; постановка А. Д. Дикого — Кристи Мэгон
  — «Укрощение строптивой» У. Шекспира; постановка В. С. Смышляева, А. И. Чебана, В. В. Готовцева — Грумио

Малый театр

  — «Ревизор» Н. В. Гоголя, режиссёр В. И. Цыганков — Хлестаков
  — «Горе от ума» А. С. Грибоедова, режиссёр П. М. Садовский — Загорецкий
  — «Лес» А. Н. Островского — Аркашка Счастливцев
  — «Богдан Хмельницкий» А. Е. Корнейчука — дьяк Гаврило
  — «Без вины виноватые» А. Н. Островского — Шмага
  — «В степях Украины» А. Е. Корнейчука — председатель колхоза Чеснок
  — «Волки и овцы» А. Н. Островского — Мурзавецкий
  — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского — Крутицкий
  — «Двенадцатая ночь» У. Шекспира — Мальволио
  — «Доходное место» А. Н. Островского — Юсов
  — «Ревизор» Н. В. Гоголя — Хлестаков
  — «Незабываемый 1919-й» Вс. В. Вишневского — матрос Шибаев
  — «Ревизор» Н. В. Гоголя — городничий
  — «Когда ломаются копья» Н. Ф. Погодина — профессор Картавин
  — «Власть тьмы» Л. Н. Толстого, режиссёр Б. И. Равенских — Аким
  — «Село Степанчиково и его обитатели» по Ф. И. Достоевскому — Фома Опискин
  — «Любовь Яровая» К. А. Тренёва — Профессор Горностаев
  — «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Фамусов
  — «Ревизор» Н. В. Гоголя — городничий
  — «Джон Рид» Е. Р. Симонова — Ленин
  — «Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина. режиссёр Л. Е. Хейфец — Расплюев
  — «Лес» А. Н. Островского — Аркашка Счастливцев
  — «Мезозойская история» М. Ибрагимбекова — Сабир
  — «Возвращение на круги своя» И. Друцэ — Лев Толстой
  — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Фирс
  — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского — Крутицкий

Режиссёр театра 
  — «Ярмарка тщеславия» по У. Теккерею (совм. с В. И. Цыганковым)
  — «Любовь Яровая» К. А. Тренёва (совм. с В. И. Цыганковым)
  — «Честность» А. В. Софронова (совм. с В. И. Цыганковым)
  — «Госпожа Бовари» Г. Флобера (совм. с А. А. Шиповым)
  — «Ревизор» Н. В. Гоголя
  — «Лес» А. Н. Островского
  — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова
  — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского
  — «Человек, который смеётся» В. Гюго (совместно с В. Я. Мартенсом)

Актёр кино 

  — Аэлита — Кравцов, сыщик
  — Папиросница от Моссельпрома — Никодим Митюшин, помощник бухгалтера «Пыльтреста»
  — Закройщик из Торжка — Петя Петелькин, портной
  — Когда пробуждаются мёртвые — Никешка Вонмигласов
  — Мисс Менд — клерк Том Гопкинс
  — Процесс о трёх миллионах — мелкий вор Тапиока
  — Поцелуй Мэри Пикфорд — билетёр Гога Палкин
  — Чашка чая — Ильинский
  — Кукла с миллионами — Поль Колли
  — Праздник святого Иоргена — бродяга Франц Шульц
  — Механический предатель — комендант Прут
  — Шахта 12-28 («Донбасс»)
  — Однажды летом — комсомолец Телескоп / профессор Сен-Вербуд
  — Волга, Волга — Иван Иванович Бывалов, начальник Управления мелкой кустарной промышленности в г. Мелководске
  — Хирургия (к/м) — фельдшер Глеб Глебыч
  — Преступление и наказание (короткометражный) — Горбушкин
  — Владимир Маяковский (документальный) — в отрывке из спектакля «Клоп»
  — Концерт фронту — чтец
  — Званый ужин (короткометражный) — Пётр Петрович
  — Безумный день — Зайцев
  — Карнавальная ночь — Серафим Иванович Огурцов, и. о. директора Дома культуры
  — Гусарская баллада — фельдмаршал Кутузов
  — Фитиль (№ 1 «В одном сапоге») (короткометражный) — Евсей Петрович Тетерютин, начальник городского собеса
  — Фитиль (№ 26 «Патологический случай») (короткометражный) — товарищ Фуфин, начальник / доктор
  — Старый знакомый — Серафим Иванович Огурцов, директор парка
  — Эти разные, разные, разные лица — все роли
  — Юнга Северного флота — человек из очереди

Режиссёр кино 
  — Однажды летом (совм. с Х. М. Шмаином)
  — Фитиль (№ 26 «Патологический случай») (короткометражный)
  — Старый знакомый (совм. с А. Н. Кольцатым)
  — Эти разные, разные, разные лица (совместно с Ю. С. Сааковым)
 1974 — Ильинский о Зощенко (совм. с Ю. С. Сааковым)
 1975 — Лес (совм. с И. С. Селезнёвой)
 1976 — Ярмарка тщеславия (совм. с М. П. Муат)
 1983 — Вишнёвый сад (совм. с Б. М. Конуховым)
 1985 — На всякого мудреца довольно простоты

Сценарист 
  — Встречи с Игорем Ильинским (совм. с И. Я. Гурин)
  — Ильинский о Зощенко

Телеспектакли 
  — Горе от ума — Антон Антонович Загорецкий
 1952 — На всякого мудреца довольно простоты — Крутицкий
 1952 — Волки и овцы — Аполлон Викторович Мурзавецкий, племянник
  — Коллекция Капы — управдом
  — Рассказы А. П. Чехова исполняет Игорь Ильинский
  — Ильинский о Зощенко — главная роль
  — Свадьба Кречинского — Иван Антонович Расплюев, сосед Кречинского
 1975 — Лес — Счастливцев
  — Власть тьмы — Аким
  — Возвращение на круги своя — Лев Николаевич Толстой
  — Вишнёвый сад — Фирс
  — На всякого мудреца довольно простоты — Крутицкий

Озвучивание мультфильмов 
  — Баллада о столе — читает текст
  — Пересолил — землемер Глеб Гаврилович Смирнов/читает текст
  — Иван Иваныч заболел… — читает текст
  — Дом, который построил Джек — от автора
  — Очумелов (озвучивание состоялось благодаря сохранившимся записям в архивах Госфильмофонда)

Участие в фильмах 
  — Малый театр и его мастера (документальный) (в отрывках из спектакля «Ревизор» Н. В. Гоголя) — Хлестаков
  — Звёзды встречаются в Москве
  — Мелодии Дунаевского (документальный)
  — Встречи с Игорем Ильинским

Библиография 
 Сам о себе, М., 1961;
 К мастерству, М., 1960.

Память 
 В Москве, на доме, где проживал актёр,- 2-й Колобовский переулок, дом 2,- установлена мемориальная доска.
 В деревне Пирогово в честь Игоря Ильинского названа улица.
 В честь И. В. Ильинского назван астероид (3622) Ильинский, открытый в 1981 году советским астрономом Л. В. Журавлёвой.

Документальные фильмы 
  — Игорь Ильинский. Жизнь артиста (документальный)
  — Игорь Ильинский (из цикла передач телеканала ДТВ «Как уходили кумиры») (документальный)
  — Игорь Ильинский и Татьяна Битрих-Еремеева (в культурно-просветительском проекте телеканала Культура «Больше, чем любовь») (документальный)

Нельзя проходить мимо этой актёрской энциклопедии, мимо автобиографии огромного мастера, где восхищают старые немые киноиллюстрации, где познавателен и интересен разговор с Ильинским — задушевный, импровизационный.
Скажу только одно. Удивительно: старые эпизоды, скажем, с закройщиком из Торжка или с незадачливым детективом Кравцовым, эпизоды условные, гротесковые, кажутся и натуральнее, и человечнее, и, главное, во сто раз узнаваемее по характеру иных сугубо реалистических эпизодов из сугубо современных картин. Ибо в них блестяще соблюдён важный закон искусства — о нерасторжимости формы и содержания.

Виктор Орлов, «Советский экран», 1966 год, № 3.

Киновоплощения 
Образ И. Ильинского используется в биографических картинах «Орлова и Александров» (2015, в роли Роман Мадянов) и «Людмила Гурченко» (2015, в роли Андрей Леонов).

Публикации

Примечания

Литература 
 
 
 
 А. Хорт. Смехачи Мейерхольда. — (Серия «Жизнь замечательных людей»). — М.: Молодая гвардия, 2018. — 378 с.

Ссылки 
 
 Могила Игоря Ильинского
 СССР ТВ Игорь Ильинский на портале советского телевидения
 

Выпускники Флёровской гимназии
Персоналии:Московский ТЮЗ
Персоналии:Театр имени Вс. Мейерхольда
Персоналии:Московский Художественный театр
Персоналии:Малый театр Москвы
Персоналии:Киностудия имени А. Довженко
Педагоги Театрального училища им. М. Щепкина
Педагоги ГИТИСа
Мастера художественного слова
Актёры озвучивания СССР
Актёры озвучивания России
Члены КПСС
Похороненные на Новодевичьем кладбище